Лоенґрін:
 Лоенґрін — син Парцифаля.
 Лоенгрін — опера Ріхарда Вагнера.
 9505 Лоенґрін — астероїд головного поясу, відкритий 29 вересня 1973 року.
 Лоенґрін — мас-спектрометр продуктів поділу в Інституті Лауе—Ланжевена.